Борки-Вельке () — населённые пункты в Польше.

 Борки-Вельке (Варминско-Музурское воеводство) — село в Варминско-Мазурском воеводстве.
 Борки-Вельке (Опольское воеводство) — село в Опольском воеводстве.